У́лица Черныше́вского — одна из улиц исторического района Белый город в центральной части Астрахани, проходит с запада на восток параллельно Советской улице и улице Красного Знамени. Начинается от улицы Тредиаковского у Астраханского кремля, пересекает улицы Кирова и Володарского и заканчивается во дворе дома № 1 по Коммунистической улице, не доходя до её проезжей части. На улице Чернышевского располагаются администрация города, городская дума и другие госорганы, а также главный почтамт, Музей культуры Астрахани и несколько исторических памятников архитектуры.

История 
До 1837 году улица называлась Вознесенской, затем почти сто лет носила название Почтовая, а в 1936 году была переименована в честь Николая Гавриловича Чернышевского.

Фотогалерея

Примечания 

Улицы Астрахани